Estádio do Nampula to wielofunkcyjny stadion w Nampuli w Mozambiku. Jest aktualnie używany głównie dla meczów piłki nożnej i jest domowym stadionem Clube de Ferroviário Nampula. Stadion mieści 4000 osób.

Bibliografia 

 

Stadiony piłkarskie w Mozambiku
Nampula